Zhili bzw. Chih-li kann folgende Bedeutungen haben:

 Zhili (Provinz) (), eine ehemalige chinesische Provinz
 Zhili (Mönch) (),  ein chinesischer buddhistischer Mönch der Tiantai zong (960–1028).